BFN peut désigner :
 Bundesamt für Naturschutz (BfN) (en français, Office fédéral de protection de la nature), une agence publique allemande dépendant du Ministère fédéral de l'Environnement ;
 aéroport Bram Fischer, un aéroport à Bloemfontein, en Afrique du Sud, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports